La locution base polaire peut désigner :
 une station de recherche implantée dans une région polaire : dans l'Arctique (voir la ) ou en Antarctique (voir la liste de bases antarctiques) ;
 en mathématiques, une base vectorielle utilisée conjointement avec le système de coordonnées polaires.